Forze speciali – unità d'elite per operazioni militari 
Teste di cuoio – unità d'elite per operazioni di polizia